Сосницы — название населённых пунктов в России:

 Сосницы — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Сосницы — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Сосницы — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Сосницы — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Сосницы — деревня в Островском районе Псковской области.